HMS Stork — название семи кораблей Королевского флота Великобритании:

 HMS Stork (1652) — 36-пушечный корабль, захваченный у голландцев в 1652 году. Был при Габбарде, блокшив с 1653, продан в 1663 году.
 HMS Stork (1756) — 10-пушечный шлюп. Спущен на воду в 1756 году, захвачен испанцами в 1758 году.
 HMS Stork (1796) — 16-пушечный шлюп типа «Корморант». Спущен на воду в 1796 году, разобран в 1816.
 HMS Stork (1855) — 2-пушечная деревянная винтовая канонерская лодка. Спущена на воду в 1855 году. С 1874 года — плавучий склад угля. Продана на слом в 1884 году.
 HMS Stork (1882) — 4-пушечная композитная винтовая канонерская лодка. Спущена на воду в 1882 году. С 1887 года — гидрографическое судно. В 1913 арендована Военно-морской лигой, поставлена на прикол в Хаммерсмите в качестве учебного судна для кадетов, разобрана в 1950 году.
 HMS Stork (1916) — эскадренный миноносец типа R. Спущен на воду в 1916 году, продан на слом в 1927 году.
 HMS Stork (1936) — шлюп типа «Биттерн». Спущен на воду в 1936 году, пущен на слом в 1958 году.

Примечания

Ссылки